Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt. Die weiteren Paarungen und Ergebnisse sind unbekannt.

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 24. bis 30. Juli 1934

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto